La Premier League 2010-2011 è stata la 112ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 14 agosto 2010 e il 22 maggio 2011 e concluso con la vittoria del , al suo diciannovesimo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Dimităr Berbatov () e Carlos Tévez () con 20 reti a testa.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse ,  e  sono saliti dalla Championship il , il  e, dopo i play-off, il , dopo un'assenza di quasi 40 anni dalla massima serie inglese.

Avvenimenti 
Il torneo iniziò bene per i detentori del  che chiusero il mese di Agosto in testa e parvero lanciati verso la conferma. Ma una crisi invernale portò i londinesi lontani dal primo posto che divenne proprietà del . Nei primi mesi del torneo furono i cugini del  ad essere i rivali più accreditati tanto che alla fine del 2010 le squadre erano appaiate in vetta alla classifica. Successivamente il City calò ed emerse l' che però non fu mai in grado di impensierire seriamente gli uomini di Sir Alex Ferguson. Nel finale provò una disperata rimonta il Chelsea che tuttavia venne sconfitto nello scontro diretto. Lo United si laureò campione con 2 giornate d'anticipo e ottenne il 19º titolo nazionale, un record.
Il Chelsea che concluse secondo appena terminato il campionato esonerò Carlo Ancelotti, il Manchester City chiuse scavalcando l'Arsenal e si qualificò per la Champions League. Il  centrò l'UEFA Europa League mentre il  pagò la pessima prima parte di stagione disputata agli ordini di Roy Hodgson e chiuse solamente sesto nonostante un ottimo ruolino di marcia espresso quando in panchina tornò dopo 20 anni Kenny Dalglish. In coda cadde il  dove brillò Scott Parker che vinse, nonostante la retrocessione, il premio di miglior giocatore dell'anno.
Cinque squadre giunsero all'ultima giornata in lotta per evitare di accompagnare i londinesi in Championship: il Blackburn si chiamò fuori dai giochi andando sopra per 3-0 sul campo del Wolverhampton; il Wigan, per tutto l'anno in zona retrocessione, espugnò il campo dello Stoke. Sperò il Blackpool, in vantaggio ad Old Trafford, ma poi travolto 4-2: i Tangerines comunque stupirono la critica con il gioco propositivo proposto e lottando sino alla fine per la salvezza. Il Wolverhampton rimontò 2 reti al Blackburn e pur perdendo riuscì a ottenere la zona salvezza grazie al maggior numero di reti segnate, a parità di differenza reti, nei confronti del Birmingham. I vincitori della Coppa di Lega si gettarono dunque all'attacco cercando il gol salvezza ma fu invece il Tottenham, all'ultimo secondo, a segnare la rete che condannò la squadra della Second City alla sconfitta e alla conseguente retrocessione.

Formula
Il campionato mette a disposizione quattro posti per la UEFA Champions League e, in base agli esiti delle due coppe nazionali e alla classifica Fair Play, un solo posto per la UEFA Europa League.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Legenda:
      Campione d'Inghilterra e ammesso alla UEFA Champions League 2011-2012
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2011-2012
      Ammessa agli spareggi (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2011-2012
      Ammessa alla fase a gironi di UEFA Europa League 2011-2012
      Ammesse alle qualificazioni di UEFA Europa League 2011-2012
      Retrocesse in Football League Championship 2011-2012

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre vengono classificate secondo la differenza reti.

Squadra campione

Risultati

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Squadre
Maggior numero di vittorie: Manchester Utd (23).
Minor numero di sconfitte: Manchester Utd (4).
Migliore attacco: Manchester Utd (78 gol fatti).
Migliore difesa: Manchester City, Chelsea (33 gol subiti).
Miglior differenza reti: Manchester Utd (+41).
Maggior numero di pareggi: Fulham (16).
Minor numero di pareggi: Liverpool, Stoke City, Wolverhampton (7) .
Maggior numero di sconfitte: Wolverhampton (20).
Minor numero di vittorie: West Ham Utd (7).
Peggiore attacco: Birmingham City (37 gol fatti).
Peggior difesa: Blackpool (78 gol subiti).
Peggior differenza reti: West Ham Utd (−27).

Partite
 Più gol (8): Manchester Utd 7–1 Blackburn, 27 novembre 2010
 Maggiore scarto di gol (6):
Chelsea 6–0 West Bromwich, 14 agosto 2010
Arsenal 6-0 Blackpool, 21 agosto 2010
Wigan 0-6 Chelsea, 21 agosto 2010)
Newcastle Utd 6-0 Aston Villa, 22 agosto 2010
Manchester Utd 7–1 Blackburn, 27 novembre 2010
 Maggior numero di espulsioni: 2 in Liverpool-Arsenal del 14 agosto 2010.

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010-2011